Bierberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Bierberg (Dassel), Berg in der Stadt Dassel, Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Bierberg (Lügde), Naturschutzgebiet im Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen
 Bierberg (Gerbitz), Erhebung mit freiliegendem Ganggrab von Gerbitz nordöstlich von Bernburg, Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Bierberg (Kalefeld), Berg im Leinebergland in der Gemeinde Kalefeld, Landkreis Northeim, Niedersachsen

 Bierberg (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Bierberg (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft in der Gemeinde Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

Siehe auch:
 Bierbergen
 Bierburg